Верхний-Кий () — ранее покинутый аул в Галанчожском районе, затем часть села Кей в Итум-Калинском районе Чеченской Республики России.

География 
Расположен к юго-западу от села Галанчож.

Ближайшие населённые пункты: на севере — сёла Акка и Вовга, на западе — Нижний Кий (собственно Кей), на юго-востоке село — Кай.

История 
Аул Верхний Кий ликвидирован в 1944 году после депортации чеченцев. После восстановления Чечено-Ингушской АССР в 1956 году чеченцам было запрещено селиться в данном районе.

В конце 2022 года в Итум-Калинском районе Чеченской Республики было принято решение образовать новые (воссоздать) сёла, в том числе Кей — на месте бывших аулов Нижний Кий и Верхний Кий.

Примечания

Ссылки 
 Населенный пункт: Верхний Кий

Исчезнувшие населённые пункты Галанчожского района
Населённые пункты, упразднённые в 1944 году в Чечне